Франсиско Бьенсобас Окарис (Пако Бьенсобас,  ) — испанский футболист, игрок сборной Испании.

Карьера 
Бьенсобас родился в Сан-Себастьяне и пришел в местный «Реал Сосьедад» в возрасте 17 лет из любительской команды «Унион Депортива де Сан-Себастьян», помог баскам выиграть региональный чемпионат в свой первый год. Он вышел в свой первый финал Копа дель Рей в 1928 году, встретившись с «Барселоной» в трех матчах (две ничьи 1:1 и поражение 1:3).

В 1929 году была создана национальная лига, и «Реал Сосьедад» принял участие в первом выпуске Ла Лиги, заняв четвертое место из десяти участвовавших команд. Бьенсобас забил 17 голов в сезоне, став первым игроком, получившим звание Пичичи; он провел в клубе еще четыре года.

В 1934 году Бьенсобас перешел в футбольный «Осасуна», которая в то время выступала в Сегунде, помог наваррскому клубу сразу же добиться повышения в классе, но в следующем сезоне был снова понижен в классе. Гражданская война в Испании прервала его карьеру на три года, после чего он вернулся в «Реал Сосьедад» в 1940 году, уйдя из футбола в конце сезона 1941-42(в возрасте 33 лет) после всего пяти выступлений в сезоне. В высшем дивизионе Испании он провел 92 матча и забил 50 голов, а в общей сложности за «Реал Сосьедад» — 196 матчей и 109 голов. Он был специалистом по пенальти, не реализовав лишь один из 75 точных ударов за свою карьеру.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Осасуна»
Тренеры ФК «Осасуна»